Puch 250 steht für folgende Motorradmodelle:

 Puch 250 MC
 Puch 250 MCH
 Puch 250 S4
 Puch 250 SG
 Puch 250 SGA
 Puch 250 SGS
 Puch 250 SGSA
 Puch 250 TF
 Puch 250 TFS